Сушнево — деревня в Невельском районе Псковской области, Ивановская волость
 Сушнево — железнодорожная платформа Горьковской железной дороги в Петушинском районе Владимирской области.